Си́нимяэ () — посёлок в муниципалитете Нарва-Йыэсуу уезда Ида-Вирумаа, Эстония.

До реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года посёлок был административным центром волости Вайвара.

География 
Расположен в 14 километрах к юго-западу от уездного центра — города Нарва-Йыэсуу. Высота над уровнем моря — 70 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 319 человек, из них 100 (31,3 %) — эстонцы.

Численность населения посёлка Синимяэ по данным Департамента статистики:

История 
В 1920-х годах на землях национализированной мызы Вайвара было образовано поселение Вайвара или Мыйзакюла. До Второй мировой войны оно включало в себя 21 хутор, Вайвараскую 6-классную начальную школу, детский дом, магазин, госпиталь и библиотеку; культурные мероприятия проходили в Народном доме Перьятси, а также в зале детского дома.

Поселение Синимяэ было образовано в 1950-х годах на месте деревни, полностью разрушенной в ходе ожесточённых сражений на Синимяэских высотах в 1944 году; в 1977 году оно получило статус посёлка.

С 1949 года до 1992 года в посёлке работал совхоз «Синимяэ».

Инфраструктура 
В посёлке работают Синимяэская начальная школа, библиотека, магазин, детская игровая комната, почтовое отделение. Из бывшей совхозной конторы в 2002 году был сделан красивый дом волостного управления. К большому огорчению жителей посёлка в нём больше не работают фельдшерский пункт, баня, столовая, дом культуры и фирмы по оказанию бытовых услуг.

Происхождение топонима 
Название посёлка происходит от природного названия — Синимяэские высоты (Синие горы). До Второй мировой войны Синимяэские высоты, вокруг которых раскинулось поселение, были покрыты высоким ельником, который при взгляде издалека придавал холмам синий цвет. Эти ели погибли в ходе сражений в 1944 году.

См. также 
 Синимяэские высоты
 Мыза Вайвара

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ида-Вирумаа